Соаре () — румынская фамилия. Известные носители:

 Соаре, Василе (род. 1971) — румынский дипломат.
 Соаре, Николае (род. 1991) — румынский легкоатлет.